И́горь Алекса́ндрович Макси́мов (род. 26 апреля 1992, Дульдурга, Агинский Бурятский автономный округ, Россия) — российский легкоатлет, специализирующийся в кроссе и беге на длинные дистанции. Чемпион России по кроссу 2014. Серебряный призёр чемпионата Европы по кроссу среди молодёжи 2014 года в индивидуальном первенстве. Мастер спорта Международного класса.

Биография

Начало карьеры 
Родился 26 апреля 1992 года в семье Александра Геннадьевича и Лидии Степановны Максимовых. Первые шаги в лёгкой атлетике сделал в родном селе Дульдурга под началом тренеров Доржи и Бато Дугаровых. В юношеские годы специализировался на дистанциях 1500 и 3000 метров, на которых завоевал ряд титулов на региональном уровне. Однако на всероссийских соревнованиях успех пришёл не сразу. В 2010 году на Первенстве России среди юниоров в помещении (1991−92 г.р.) Игорь отметился лишь 11 местом на дистанции 3000 метров (8.46,33).

В 2010 году он поступает в Новосибирский государственный технический университет на факультет энергетики и переходит под начало Сергея Викторовича Наумова. В ходе работы с новым наставником происходит смена специализации: Максимов переходит к бегу на более длинные дистанции. Уже на Первенстве России среди юниоров—2011 это даёт результат — завоёвана бронзовая медаль на дистанции 10 000 метров (32.07,87).

Первые успехи 
Следующий значительный прорыв в результатах атлета случился лишь в 2013 году. Тогда же он раскрывается как специалист в кроссовом беге. В апреле на чемпионате России по кроссу Игорь финиширует вторым на дистанции 8 километров среди мужчин, становится победителем в молодёжной категории и выполняет таким образом требования для присвоения звания мастера спорта. В июне он устанавливает личный рекорд в беге на 10 000 метров на чемпионате России — 29.09,45. Данное время позволило стать ему победителем Первенства России среди молодёжи и гарантировало участие в чемпионате Европы среди молодёжи. На европейском первенстве он становится 6-м с результатом 29.53,05. В завершении сезона Максимов становится вторым на Первенстве России по кроссу, отбирается на чемпионат Европы по кроссу, где выступает неудачно — лишь 51-е место среди молодёжи.

2014 и 2015 годы 
В 2014-м году Игорь выходит на первые позиции в России среди молодых легкоатлетов в беге на длинные дистанции. Уверенные победы одержаны на Первенстве России в помещении (13.55,42 — личный рекорд) и на Спартакиаде молодёжи России. 27 сентября Игорь Максимов впервые становится чемпионом России, выиграв 10-километровую дистанцию на чемпионате России по кроссу. Позади остались лидеры сборной России Ильдар Миншин и Сергей Рыбин. После этой победы Игорь был включён в сборную России для участия в чемпионате Европы по кроссу в болгарском Самокове. На самом европейском форуме забег среди молодёжи сложился для него значительно лучше, чем годом ранее. Всю дистанцию Максимов был среди лидеров, а на финише уступил лишь соотечественнику Ильгизару Сафиуллину и завоевал серебро. В командном первенстве в составе сборной России он стал чемпионом.

На основе результатов чемпионата была сформирована сборная Европы по кроссу, которая должна была выступить 10 января 2015 года в Эдинбурге на международном матче трёх команд. В итоге Игорь стал единственным представителем России в мужском забеге этого турнира, где выступил неудачно, заняв лишь 28-е место.

На чемпионате России в помещении 2015 года он установил личный рекорд (13.50,33) и стал третьим среди россиян на дистанции 5000 м. Однако это не позволило ему попасть на пьедестал соревнований, поскольку в забеге участвовали два кенийских атлета, показавшие лучшие результаты.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Игоря Максимова на сайте all-athletics.com
 Профиль Игоря Максимова на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на длинные дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике